Bonny ist der Name folgender Wirbelstürme im Pazifischen Ozean:

 Tropischer Sturm Bonny (1960), bildete sich südwestlich von Mexiko und zog nach Nordwesten
 Tropischer Sturm Bonny (1968), verursachte Windgeschwindigkeiten knapp unter Orkanstärke auf Socorro
 Tropischer Sturm Bonny (1972), kam nicht in Landnähe
 Hurrikan Bonny (1976), gefährdete keine Landgebiete

Siehe auch:
 Tropischer Wirbelsturm Bonnie